Por Colfax pode estar à procura de:

 Colfax (género), género de coleópteros

Lugares 
 Colfax (Califórnia)
 Colfax (Dacota do Norte)
 Colfax (Illinois)
 Colfax (Indiana)
 Colfax (Iowa)
 Colfax (Luisiana)
 Colfax (Washington)
 Colfax (Wisconsin)

Desambiguações de topônimos